RZ (return to zero) код (англ. код с возвращением к нулю) — один из способов линейного кодирования (физического кодирования, канального кодирования, импульсно-кодовая модуляция, манипуляция сигнала). Применяется в телекоммуникационных системах для передачи информации, представленной в цифровом виде, в виде сигнала, форма которого формируется по правилу кодирования. Формирование сигнала происходит по следующему правилу: код является трехуровневым, при котором обеспечивается возврат к нулевому уровню после передачи значащего интервала. Информационный переход осуществляется в начале значащего интервала (значащий момент), возврат к нулевому уровню — в середине значащего интервала, далее уровень является нулевым до конца значащего интервала. Возврат к нулю обеспечивает синхронизацию тактовой частоты формирования сигналов передатчика с тактовой частотой приёмника. Логическому нулю соответствует переход на верхний уровень, логической единице переход на нижний уровень. В процессе синхронизации физическая привязка к синхронной последовательности на приемной стороне осуществляется на каждом значащем интервале.

Преимущества 
 Простота реализации в сравнении с многоуровневыми способами кодирования (например, PAM-5), всего три потенциальных уровня необходимо реализовать технически;
 Позволяет избавиться от проблемы постоянного смещения (когда заряжается паразитная ёмкость в цифровом канале связи) за счёт противоположного потенциального уровня, при котором происходит разряд паразитной ёмкости;
 Самосинхронизирующийся — в связи с тем, что состояние потенциала меняется на каждом значащем интервале, возможна синхронизация тактовой частоты приёмника и передатчика на каждом значащем интервале.

Недостатки 
 Сложность реализации кодирующего устройства в сравнении с NRZ-кодом, поскольку требуется реализация трех потенциальных уровней.

См. также 
 Линейное кодирование
 Канальное кодирование
 Физическое кодирование
 Манчестер-II
 NRZ (прямой)
 PAM-5
 MLT-3
 4B3T
 AMI
 ADI
 HDB3
 Код Миллера
 Манипуляция

Примечания

Литература 
 Гольдштейн Борис Соломонович. Протоколы сети доступа. — БХВ-Петербург. — 2005.
 Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов/ В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.;  Под ред. В. П. Шувалова.  — М.: Радио и связь, — 1990—464 ISBN 5-256-00852-8
 Сухман С.М., Бернов А.В., Шевкопляс Б.В. Синхронизация в телекоммуникационных системах: Анализ инженерных решений. — М.: Эко-Тренз, — 2003, 272 с. ISBN 5-88405-046-1
 Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. — М.: Эко-Трендз, — 1998, 148 c. ISBN — 5-88405-002-X

Ссылки 
 Стандарты открытых кабельных систем. Основные понятия: методы кодирования, схема передачи, спектр сигнала, однополосный и двухполосный сигналы 
 Способы кодирования данных для их передачи по каналу связи 
 Сухман С.М., Бернов А.В., Шевкопляс Б.В. Синхронизация в телекоммуникационных системах. Анализ инженерных решений 
 Стандарты открытых кабельных систем. Основные понятия: методы кодирования, схема передачи, спектр сигнала, однополосный и двухполосный сигналы 
 Кодирование информации в локальных сетях 

Теория кодирования
Сигналы
Радиотехнические сигналы
Цифровая обработка сигналов
Передача данных
Сетевые стандарты